Ambondro was een primitief zoogdier uit de orde Australosphenida, dat tijdens het Midden-Jura in het zuiden van Madagaskar leefde.

Afstamming
Twee verschillende zienswijzen:

Jura (tijdperk)
Uitgestorven zoogdieren